Le Championnat NCAA de football américain 2008 est la saison 2008 du championnat de football américain universitaire de Division I (FBS) organisé par la NCAA aux États-Unis. Il rassemble , débute fin août 2008 et s'achève le . La finale nationale se tient à Miami (Floride).

Les conférences

Classements

Classement avant les Bowls 

Ce classement est celui qui a été établi à partir de votes de plusieurs journaux et d'un calcul par ordinateur voir espn.go.com BCS Standings.

Bowls 
Principaux bowls

Récompenses

Heisman Trophy 
 1. Sam Bradford, Oklahoma, quarterback
 2. Colt McCoy, Texas, quarterback
 3. Tim Tebow, Forida, quarterback

Autres récompenses majeures 
 Maxwell Award (meilleur joueur) : Tim Tebow, Florida, quarterback
 Walter Camp Award (meilleur joueur) : Colt McCoy, Texas, quarterback
 Archie Griffin Award (meilleur joueur) : Colt McCoy, Texas, quarterback
 Manning Award (meilleur quarterback) : Tim Tebow, Florida
 Davey O'Brien Award (meilleur quarterback) : Sam Bradford, Oklahoma
 Johnny Unitas Golden Arm Award (meilleur quarterback senior) : Graham Harrell, Texas Tech

Sélection All America 
C'est l'équipe sélectionnée par Associated Press.

| width="50%" align="left" valign="top" |
Attaque

| width="50%" align="left" valign="top" |
Défense

Liens externes 
NCAA Football en français
Résultats sur NCAA Sports

NCAA
Championnat NCAA de football américain
Sport aux États-Unis en 2008